Parque Santander es el nombre que reciben varios parques en honor a Francisco de Paula Santander:

Nota: ordenados por país y luego por ciudad:

 Colombia
 Parque Santander, en Bogotá
 Parque Santander, en Bucaramanga
 Parque Santander, en Cúcuta
 Parque Santander, en Neiva
 Parque Santander, en Santa Marta
 Parque Santander, en Leticia